Падеж може бити:

 Падеж, појам из лингвистике

или

 Падеж (Крушевац), насељено место града Крушевца, Расински округ, Република Србија
 Падеж (Лесковац), насељено место града Лесковца, Јабланички округ, Република Србија
 Падеж (Колашин), насељено место у општини Колашин, Република Црна Гора